Y jest dwudziestą piątą literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą dziewiątą literą alfabetu polskiego.

Y 
 admitancja (przewodność elektryczna pozorna) – wielkość fizyczna (elektryczność)
 itr – symbol chemiczny pierwiastka
 yellow – kolor żółty, symbol jednej z czterech podstawowych farb CMYK stosowanych w poligrafii
 jotta – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 1024
 Y – gmina we Francji
 chromosom Y – jeden z chromosomów płciowych
 Linia kolei dużych prędkości Y – planowana linia kolei dużych prędkości w Polsce
 Düwag Y – spalinowe zespoły trakcyjne produkowane przez Düwag

y 
 standardowe oznaczenie drugiej ze współrzędnych w układzie kartezjańskim, tzw. rzędnej
 jokto – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 10-24
  – symbol IPA samogłoski

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy